Graczewka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Graczewka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Graczewka – wieś w rejonie mosalskim obwodu kałuskiego
 Graczewka – wieś w rejonie żukowskim obwodu kałuskiego
 Graczewka – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnodarskim
 Graczewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Graczewka – wieś w rejonie manturowskim obwodu kurskiego
 Graczewka – wieś w Mordowii
 Graczewka – osiedle typu wiejskiego w rejonie chotynieckim obwodu orłowskiego
 Graczewka – wieś w rejonie orłowskim obwodu orłowskiego
 Graczewka – wieś w rejonie pokrowskim obwodu orłowskiego (iwanowskie osiedle wiejskie)
 Graczewka – wieś w rejonie pokrowskim obwodu orłowskiego (stołbieckie osiedle wiejskie)
 Graczewka – wieś w rejonie wierchowskim obwodu orłowskiego

Zobacz także 
 Graczоwka – nazwa toponimów w Rosji

Strony ujednoznaczniające